Jossa bezeichnet: 

Burg:
 Burg Jossa, Burgruine bei Seeheim-Jugenheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Fließgewässer:
 Jossa (Fulda), linker Zufluss der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Jossa (Lüder), rechter Zufluss der Lüder im Landkreis Fulda, Hessen
 Jossa (Sinn), rechter Zufluss der Sinn im Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Ortschaften:
 Jossa (Hosenfeld), Ortsteil von Hosenfeld im Landkreis Fulda, Hessen 
 Jossa (Sinntal), Ortsteil der Gemeinde Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Niederjossa, Ortsteil von Niederaula im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Oberjossa, Ortsteil von Breitenbach am Herzberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Josse, Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, auf Okzitanisch

Personen:
 Jossa (Adelsgeschlecht), ehemaliges Adelsgeschlecht
 Jacqueline Jossa (* 1992), britische Schauspielerin
 Yuri Jossa, amerikanischer Fotograf